Grappa (drank)
Grappa (televisieprogramma)
Monte Grappa